Сагеней — Озеро Сен-Жан () — один из 17 административных регионов Квебека, Канада. Он состоит из 4 региональных муниципалитетов и 49 местных и является третьим по величине регионом провинции после Северного Квебека и Северного Берега.

Несмотря на обширность региона, занимающего значительную территорию Канадского Щита, основная часть населения живёт по берегам реки Сагеней и вокруг озера Сен-Жан. Леса и особенно вода являются основными природными богатствами региона.

История 
Изначально населенный индейцами племени монтанье, в XVII—XVIII вв. регион был впервые исследован французскими и английскими торговцами мехом, что положило начало его колонизации, развернувшейся в XIX в. Открытие в начале XX в. лесопилок для целлюлозно-бумажной промышленности положило начало экономическому развитию региона. В 1920-х на основных реках были построены гидроэлектростанции, что дало новый толчок промышленности и стимулировало экономический и демографический рост в регионе, который превратился в важный промышленный центр Квебека.

Достопримечательности 

Известный своими природными и историческими памятниками регион ежегодно привлекает множество туристов. Озеро Сен-Жан — популярное место отдыха у жителей урбанизированных регионов Квебека. Одной из главных достопримечательностей региона является фьорд Сагеней. Будучи одним из немногих фьордов на Земле, не впадающих в море, фьорд Сагеней также считается самым южным фьордом в мире. Вбирая соленые воды реки Св. Лаврентия и пресноводного озера Сен-Жан, фьорд Сагеней протянулся почти на 120 км, достигая 3 км в ширину и 275 м в глубину.

Административное деление 
Список муниципалитетов Сагеней — Озеро Сен-Жан:

Административное деление Квебека